Сидоровское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Вологодская область 
 Сидоровское муниципальное образование (сельское поселение) — в составе Грязовецкого района

Кемеровская область 
 Сидоровское сельское поселение — входило в Новокузнецкий район, упразднено в 2013 году.

Костромская область 
 Сидоровское сельское поселение — входит в Красносельский район

Марий Эл 
 Сидоровское сельское поселение — входит в Медведевский район

См. также  
 Сидоровский сельсовет